Сезон 1916 е шестият сезон на футболен клуб ОЛЛС. Отборът играе в Московската футболна лига, клас Б, но завършва на последното 5-о място. Преди старта на шампионата ОЛЛС участва в Първенството на Казанска железопътна линия, но не завършва турнира.

Състав

Класиране

Московска футболна лига

Мачове

Казанска лига

Московска футболна лига

Външни препратки 
 Информация на cska-games.ru
 Товарищеские матчи 1916
 Состав команды ОЛЛС Москва в сезоне 1916

1916